IWR steht als Abkürzung für:

 Intelligent Word Recognition, ein Seitenzweig der OCR-Technik zur Texterkennung
 Institut für Wirtschaftsrecht, siehe Universität Kassel#Einrichtungen und Institute (Auswahl)
 Interdisziplinäres Zentrum für wissenschaftliches Rechnen, ein Forschungsinstitut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien, ein Institut der regenerativen Energiewirtschaft
 internationale Wettkampfregeln in der Leichtathletik, siehe Leichtathletik#Wettkampfregeln

IWR